TCD steht für:
 das ISO 3166 Länderkürzel für den Tschad
 Trinity College, Dublin
 die chemische Verbindung Dicyclopentadien
 eine Transcranielle Doppleruntersuchung, also eine Ultraschalluntersuchung des Gehirns
 Thermal conductivity detector, engl. für Wärmeleitfähigkeitsdetektor
 Tide Constituent Database, ein Datenformat für Tidendaten

Abkürzung